Hewen steht für

 Hewen (Herrschaft), eine Herrschaft im Hegau
 Herren von Höwen/Hewen, Herrschergeschlecht der Burg Hohenhewen, nahe Engen im Hegau

Hewen ist der Familienname folgender Personen:

 Anna von Hewen (1408–1484), Äbtissin des Fraumünsters in Zürich und Schwester von Heinrich von Hewen